Yeongju-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yeongju-dong, Yeongju, stadsdel i Yeongju, Norra Gyeongsang, 
 Yeongju-dong, Busan, stadsdel i Busan,